Ezequiel Matías Muñoz (Pergamino, 8 de outubro de 1990) é um futebolista profissional argentino, defensor, milita no U.S. Città di Palermo.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético Boca Juniors
Futebolistas do Palermo Football Club
Futebolistas da Unione Calcio Sampdoria
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club
Futebolistas do Club Deportivo Leganés
Jogadores da Seleção Argentina de Futebol Sub-20